Сьєрра (, букв. «зубчаста пила», інакше «гірський ланцюг») — складова частина власних назв гірських хребтів в Іспанії та країнах іспанської колонізації:
 Сьєрра-Анча — гірський хребет у центральній частині штату Аризона, США
 Сьєрра-Мадре — «основний, материнський хребет»
 Сьєрра-Мадрона — гірський масив в південній Іспанії, частина хребта Сьєрра-Морена
 Сьєрра-Маестра — гірський масив на південному сході Куби
 Сьєрра-Морена — гірський хребет в південній частині Іспанії
 Сьєрра-Невада — «гірський ланцю, покритий снігом»
 Сьєрра-де-Айльон — гірський масив в Іспанії на кордоні автономних співтовариств Мадрид, Кастилія і Леон і Кастилія-Ла-Манча
 Сьєрра-де-Анкарес — гірський масив на північному заході Іспанії, західна частина системи Кантабрійськіх гір
 Сьєрра-де-Гвадаррама — гірський масив в Іспанії на північний захід від Мадрида
 Сьєрра-де-Гредос — гірський масив в Іспанії на території провінцій Авіла, Касерес, Мадрид і Толедо
 Сьєрра-де-Кордова — субмеридіональний гірський хребет Пампінських Сьерр в Аргентині
 Сьєрра-де-Кревільєнте — гірський хребет на півдні Іспанії, в системі Кордильєра-Пребетіка на території регіону Мурсія і провінції Аліканте
 Сьєрра-де-Періха — гірський хребет в Андах на кордоні Колумбії і Венесуели
 Сьєрра-де-ла-Деманда — гірський масив в Іспанії, частина системи Іберійських гір
 Сьєрра-де-лас-Кіхадас — національний парк в центрі провінції Сан-Луїс, Аргентина

Sierra 
 Ford Sierra — легковий автомобіль, що випускався компанією Ford з 1982 по 1994 роки
 Sierra Entertainment — американська компанія-розробник комп'ютерних ігор

Див. також 
 Серра
 Серро
 Сьєрра (значення)

Примітки